Григориу — молдавская фамилия.

Известные носители 
 Григориу, Аурелия Андреевна (род. 1962) — парламентский адвокат Республики Молдова, омбудсмен, член Коллегии адвокатов Молдовы.
 Григориу, Григоре Петру (1941—2003) — молдавский и советский актёр, Заслуженный артист Молдавской ССР.
 Григориу, Джордже (1927—1999) — румынский композитор.